James Wild - brytyjski polityk, poseł do Izby Gmin
 James Wild - brytyjski zawodnik rugby league
 James Wild - brytyjski architekt